Ала

Топоніми

Ала (Білорусь) — село

Ала (Тирва) — село

Ала (Італія) — муніципалітет
 Ала-ді-Стура — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Ала-дей-Сарді — муніципалітет

Ала (Португалія) — парафія
 Віла-де-Ала — парафія.

Особи  
 Ала Аль-Сасі — єменський футболіст
 Ала ад-Дін Алі — останній малік династії Гурідів
 Ала ад-Дін Атсіз — малік династії Гурідів
 Ала ад-Дін Атсиз — хорезмшах
 Ала ад-Дін Текіш — хорезмшах
 Мухаммед II Ала ад-Дін — шах Хорезму
 Хуссейн Ала — іранський дипломат

Інше 
 Ала (загін) — кінний загін у Римі.

Див. також 
 Алла (значення)
 Ола